

Patronyme

 Jean-Antoine Rigoley de Juvigny (1709-1788), magistrat et littérateur français ;
 Claude-Jean Rigoley (1725-1798), haut fonctionnaire français ;
 Claude-François-Marie Rigoley (1759-1790), son fils, collectionneur de musique français.

Toponyme

 Hôtel Rigoley de Chevigny, hôtel particulier de Dijon.